Termenul „ordin” poate avea următoarele semnificații:
 Ordin, act care conține o dispoziție obligatorie sau poruncă:
 ordin de serviciu,  ordin de chemare,  ordin de zi,  ordin de plată
 Ordinul dat de Lenin pentru spânzurarea culacilor
 Ordin, categorie sistematică în biologie, inferior clasei, dar superior familiei
 Ordin militar,
 Crucea de Fier 
 Ordin cavaleresc
 Ordinul Dragonului, Ordinul Suveran al Cavalerilor de Malta, Ordinul Templierilor, Ordinul teutonic etc.
 distincție de merit:
 Ordinul Jartierei, Ordinul Victoriei, Ordinul Muncii, Ordinul Leului Alb, Ordinul Soarelui Răsare etc.
 Ordin religios, comunitate de călugări, congregație: 
 Ordinul dominican, Ordinul Cavalerilor Ioaniți, Ordinul benedictin, Ordinul cistercian, Ordinul teutonic, Ordinul Franciscan, Ordinul Templului, Ordinul carmelit, Carmeliți desculți, Ordinul Sfântul Vasile cel Mare;  
 În matematică există conceptul de ordin în teoria grupurilor.

Vezi și 

 
 
 Ordine
 Ordine religioase
 Distincții